

Szoba 
 szoba, oldalról zárt, padlóval, mennyezettel ellátott, ajtóval, többnyire ablakkal bíró helyiség
 szoba, étel, a hajdina japán megnevezése, de jelenthet bármilyen hajdinából készült tésztát

A szoba 
Regény
 A szoba (1970) Czakó Gábor kisregénye
 A szoba (2010) Emma Donoghue regénye
Filmek
 A szoba (2003) Tommy Wiseau filmje, amely számos kritikus szerint kiérdemelte a valaha készült egyik legrosszabb film címét
 A szoba (2015) Emma Donoghue regényéből Lenny Abrahamson amerikai-kanadai-brit-ír koprodukcióban készült, négy Oscar-díjra jelölt filmdrámája
 A szoba (2019) Christian Volckman francia dráma-thrillere